Божко Артем Володимирович (1985) — білоруський хокеїст.
 Божко Калістрат Сидорович — професор гідромеліоратор, доктор наук.
 Божко Катерина Степанівна (* 1948) — фольклорист, заслужений діяч мистецтв України.
 Божко-Лацанич Людмила Федорівна (1941) — українська співачка (колоратурне сопрано).
 Божко-Ластівка Марія Олександрівна (1926—2004) — українська театральна актриса.
 Божко Марія Павлівна (1896—1986) — український ентомолог, фахівець у галузі афідології, доктор біологічних наук, професор.
 Божко Ніна Григорівна (1928) — українська художниця.
 Божко Олег Миколайович (* 1967) — радянський і український футболіст і тренер.
 Божко Олександр Іванович (1946) — український дипломат, літературознавець, перекладач.
 Божко Олександр Федорович (1956) — український громадсько-політичний діяч, дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Куба (з 2013).
 Божко Олександра Михайлівна (1915 — ?) — ланкова по вирощуванню пшениці колгоспу імені Луначарського Краснопільського району Сумської області, Герой Соціалістичної праці (1948).
 Божко Петро Юхимович (1907) — український вчений у галузі птахівництва. Заслужений діяч науки УРСР.
 Божко Раїса Альбертівна (1948) — перекладачка.
 Божко Сава Захарович (1901—1947) — український письменник і журналіст.
 Божко Сергій Георгійович — Голова Державної інспекції ядерного регулювання України.
 Божко Сергій Юрійович (* 1973) — радянський, український та російський футболіст, захисник та півзахисник.
 Божко Трохим Захарович (1904 — після 1957) — кандидат філософських наук, директор Станіславського учительського інституту (1946—1949).
 Божко Федір — підполковник Армії УНР.
 Божко Юхим Назарович (1893 — грудень 1919) — повстанський отаман, командир «Запорозької Січі».

Примітки